

Geografia
 Ermione – città antica della Grecia sita nell'Argolide

Mitologia
 Ermione – figlia di Menelao ed Elena, personaggio della mitologia greca

Onomastica
 Ermione o Hermione – nome

Personaggi
 La regina Ermione di Sicilia – personaggio della commedia di William Shakespeare Il racconto d'inverno
 Hermione Granger – protagonista dei libri di J. K. Rowling, della serie di Harry Potter e dei film tratti da essi
 Ermione – la donna a cui di riferisce D'Annunzio nella poesia "La pioggia nel pineto"

Tragedie
 Ermione – opera lirica di Gioachino Rossini
 Hermiona – tragedia cothurnata di Marco Pacuvio basata sulle vicende di Ermione

Altro
 121 Ermione – asteroide scoperto nel 1872
 Ara funeraria di Hermione – monumento funebre romano proveniente da Brixellum e conservato presso i Musei Civici di Reggio Emilia
 HMS Hermione – quattro navi da guerra della Royal Navy